Rösler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Rösler
 Carl August Rösler